Пе́рша лі́га СРСР з фу́тболу 1986 — шістнадцятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 24 команди. Переможцем чемпіонату став клуб ЦСКА (Москва). Чемпіонат тривав з 27 березня по 23 листопада 1986 року. Ліміт нічиїх дорівнював 12.

Підсумкова таблиця 

Примітка: додатковий матч ЦСКА (Москва) — «Гурія» (Ланчхуті) 2:0

Результати

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:

Посилання 
 Перша ліга - 1986
 Перша ліга - 1986  
 Soviet Union 1986  
 Чемпіонат 1986  

86
СРСР